Тайбузино — название населённых пунктов в России:

 Тайбузино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Тайбузино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.